

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Łuzki est un village de la gmina de Jabłonna Lacka dans le powiat de Sokołów
 Łuzki est un village de la gmina de Łosice dans le powiat de Łosice